Robert Rogalski (1920–2020) – polski aktor
 Robert Rogalski (ur. 1974) – polski aktor